Il singolare del Pacific Life Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale Tim Henman 6–1, 6–2.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2002
ATP Tour 2002